Районы Петрозаводска — часть территории (элемент планировочной структуры) Петрозаводского городского округа.

Районы Петрозаводска 
Город Петрозаводск состоит из 29 районов:

Кадастровые районы Петрозаводского городского округа 
На территории Петрозаводского городского округа отсутствует административное деление на районы города, но при этом существует деление на кадастровые районы согласно границам кадастровых кварталов в соответствии с положениями Федерального закона от 02.01.200 № 28-ФЗ «О государственном кадастре».
{| class="standard"
 !Кадастровый район
 !Внутреннее деление района
 !Микрорайоны в составе района
 !Жилые комплексы в составе района
 !Границы района
 |-
 | Бараний БерегЗимник
 | ЗимникСредняя Деревня
 |
 |
 |
 |-
 | Выгойнаволок
 |
 |
 |
 |
 |-
 | Голиковка
 |
 | Голиковка-1Голиковка-2Голиковка-3Голиковка-4Голиковка-5Петровская Слобода(Александровский Завод)
 | 1703АлександровскийЗаречьеНародныйРечка
 | ограничен ул. Льва Толстого, железной дорогой С. Петербург-Мурманск
 |-
 | Древлянка
 | Древлянка-IДревлянка-IIДревлянка-IIIОбщественный центр ДревлянкиУниверситетский городок
 | Древлянка-1Древлянка-2Древлянка-3Древлянка-4Древлянка-5Древлянка-6Древлянка-7Древлянка-8Древлянка-9Древлянка-10Древлянка-АДом-1
 | Берёзовая РощаКаскадОлимпОрионСеверное Сияние<li>Скандинавия<li>Снегири<li>Солнечный
 |
 |-
 | Железнодорожный посёлок(Пятый посёлок)
 |
 |
 | Боровой
 |ограничен ул. Халтурина, рекой Неглинка, железной дорогой С. Петербург-Мурманск, ул. Речной
 |-
 | Зарека
 | <li>Зарека<li>Посёлок Каменный Бор<li>Каменноборские Разработки
 |
 |
 |ограничен набережной Онежского озера, рекой Лососинка, ул. Льва Толстого, бывшим карьером «Каменный бор»
 |-
 | Ивановские острова
 | <li>Ивановский остров(Маячный остров)<li>Остров Кайвостров<li>Остров Мадостров<li>Остров Мудростров<li>Остров Никольский<li>Остров Педай
 |
 |
 |
 |-
 | Кукковка
 | <li>Новая Кукковка(Кукковка-I)<li>Старая Кукковка(Кукковка-II)<li>Южная Кукковка(Кукковка-III)<li>Курган<li>Посёлок Лососинка
 | <li>Кукковка-1<li>Кукковка-1А<li>Кукковка-2<li>Кукковка-3<li>Кукковка-4<li>Кукковка-5<li>Кукковка-6<li>Усадьбы<li>Цыганская Горка
 | <li>Белые Ночи<li>Облака<li>Сосновка<li>Большая Медведица
 |
 |-
 | Ключевая
 | <li>Верхняя Ключевая<li>Северная Точка(Нижняя Ключевая)
 | <li>Ключевая-1<li>Ключевая-2<li>Ключевая-3<li>Ключевая-4<li>Квартал Главсевзапстроя
 | <li>Альтаир<li>Белые Ключи<li>Новые Ключи<li>Олимпийский<li>Родники<li>Серебряный Бор
 |ограничен бывшим карьером «Каменный бор», Четырехверстным озером, Онежским озером, железной дорогой С. Петербург-Мурманск
 |-
 | Неглинный остров(Остров Калинина)
 |
 |
 |
 |
 |-
 | Немецкий Наволок
 |
 |
 |
 |
 |-
 | Остров Лойостров(Дровяной остров)
 |
 |
 |
 |
 |-
 | Октябрьский
 |
 | <li>Октябрьский-1<li>Октябрьский-2<li>Октябрьский-3<li>Октябрьский-4<li>Посёлок ДСК<li>Вороний Наволок 
 | <li>Карельский Берег<li>Мой Дом<li>Онежские Берега<li>Радужный<li>Республика<li>Созвездие<li>Юбилейный
 | ограничен Онежским озером, ул. Советская, рекой Неглинка, заводом «Петрозаводскмаш»
 |-
 | Окунья Тоня(Лазурное)
 |
 |
 |
 |
 |-
 | Первомайский
 |
 |
 |
 |ограничен ул. Советская, железной дорогой С.Петербург-Мурманск, рекой Неглинка, завод «Петрозаводскмаш»
 |-
 | Перевалка
 | <li>Старая Перевалка<li>Новая Перевалка<li>Радиозавод(Шиловка, Лесной посёлок)<li>Древлянский Промузел<li>Посёлок имени Кирова<li>Посёлок Лесхоза
 | <li>Перевалка-1<li>Перевалка-2<li>Перевалка-3<li>Перевалка-4<li>Перевалка-5<li>Перевалка-6
 | <li>Высокий Стандарт<li>Город Солнца<li>Молодёжный<li>Гоголевский
 |ограничен рекой Неглинка, ул. Муезерской, дорогой С. Петербург-Мурманск, Лососинским шоссе, Лесным проспектом, Высотным проездом
 |-
 | Пески
 | <li>Пески<li>Промзона Пески
 |
 |
 |ограничен ул. Заводской, аэропортом «Пески»
 |-
 | Петушки
 | <li>Петушки<li>Посёлок МРС<li>Посёлок Рыбокомбината
 |
 |
 |
 |-
 | Птицефабрика
 |
 |
 |
 |ограничен II площадкой Онежского тракторного завода, железной дорогой С. Петербург-Мурманск
 |-
 | Рыбка
 |
 |
 |
 |ограничен ул. Халтурина, железнодорожной веткой на ТЭЦ, начало Суоярвского шоссе
 |-
 | Сайнаволок
 | <li>Сайнаволок<li>Новый Сайнаволок
 |
 |
 |расположен вдоль Родникового проезда
 |-
 | Северная промзона
 |
 |
 |
 |
 |-
 | Тепличный
 |
 |
 |
 |
 |-
 | Соломенное
 | <li>Борнаволок<li>Гапнаволок<li>Громовское<li>Новая Деревня<li>Посёлок Кирпичного Завода<li>Промузел Соломенное<li>ГЭС-Городок
 | <li>Соломенное-1<li>Соломенное-2
 | <li>Горное<li>Янтарный Парк
 | ограничен аэропортом «Пески», Ботаническим садом ПетрГУ
 |-
 | Сулажгора
 |
 |
 |
 | ограничен железной дорогой С. Петербург-Мурманск, железнодорожной веткой на ТЭЦ, Пряжинское шоссе
 |-
 | Сулажгорский кирпичный завод
 | <li>Посёлок Сулажгорского кирпичного завода<li>Посёлок Химлесхоза
 |
 | <li>Кирпичный
 | ограничен Суоярвскм шоссе, ж/д станция «Томицы»
 |-
 | Томицы
 | <li>Гарнизон Томицы<li>Промзона Томицы<li>Станция Томицы<li>Технологическая Деревня<li>Шуйская Мальница
 | <li>Военный городок № 1<li>Военный городок № 2
 |
 | расположен в районе ж/д станции «Томицы»
 |-
 |Университетский городок
 | 
 |
 |
 |ограничен Лесным проспектом, рекой Неглинка
 |-
 | Центр(Город)
 | <li>Закаменное<li>Сенаторка<li>Слободка
 |
 | <li>Ассоль<li>Гранд<li>Жемчужина<li>Левашовский Бульвар<li>Старый город(Квартал исторической застройки)<li>Больничный городок
 |Ограничен набережной Онежского озера, рекой Лососинка, железной дорогой С. Петербург-Мурманск, рекой Неглинка
 |-
 | Южная промзона
 | <li>Южная промзона-1<li>Южная промзона-2
 |
 |
 |
 |-
 |}

Административные районы 
26 апреля 1939 года на территории города образованы Октябрьский, Зарецкий и Первомайский районы. 11 мая 1948 года районы ликвидированы, 8 января 1952 года — восстановлены, 24 июня 1955 года — упразднены.

4 марта 1972 года образованы Ленинский и Октябрьский районы. 18 августа 1988 года районы ликвидированы.

Примечания

Ссылки 
 Генеральный план Петрозаводска в границах Петрозаводского городского округа
 Мы живём в микрогороде?

Районы Петрозаводска